Ruschsand steht für

 einen Teil der Weserinsel Weserdeicher Sände
 einen Ortsteil von Kleinensiel im Landkreis Wesermarsch
 ein Mehrzweckschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremerhaven, siehe Ruschsand (Schiff)